Вадим Николаевич Тищенко (; 24 марта 1963, Городок, Львовская область, Украинская ССР, СССР — 14 декабря 2015, Днепропетровск, Украина) — советский и украинский футболист, тренер. Мастер спорта (1987), заслуженный мастер спорта СССР (1989).

Биография

Игровая карьера 
Родился 24 марта 1963 года в Городке (Львовская область, УССР). Воспитанник школы «Карпат» и львовского спортинтерната. Профессиональные выступления начал в винницкой «Ниве». В 1984 году отправился в киевское «Динамо», но за первую команду не провёл ни одного матча, поэтому почти сразу вернулся в «Ниву». В 1985 году стал игроком львовского «СКА Карпаты», за который на протяжении 2 лет провёл 80 матчей, в которых забил 11 голов. В 1987 году перебрался в днепропетровский «Днепр». Там стал игроком основы и обратил на себя внимание сборной СССР. Считался одним из самых перспективных футболистов страны. В 1990—1992 был капитаном команды. В 1992 году отправился за границу — в израильский «Хапоэль» из Хайфы, за который провёл 53 матча. После выступлений за израильскую команду в возрасте 31 года завершил игровую карьеру.

Карьера в сборной 
За сборную СССР в 1987—1990 годах сыграл 8 матчей. За олимпийскую сборную СССР в 1987 году сыграл 4 матча.

Перед финальным турниром Олимпийских игр 1988 получил тяжелую травму колена — в матче против «Металлиста» соперник прыгнул Тищенко на опорную ногу. Травма была настолько серьёзной, что стоял вопрос — будет ли он вообще ходить. По признанию одноклубников, только железный и волевой характер помогли преодолеть последствия травмы и вернуться в футбол. Был зачислен в состав сборной на Олимпиаду-88, но ни одного матча не сыграл.

По словам Анатолия Бышовца, при лечении Тищенко использовались специальные препараты для заживления колена, однако по олимпийским меркам они были запрещёнными: вследствие этого Бышовец решил не ставить Тищенко в основной состав сборной, при этом полагая, что игрока кто-то пытался «подставить».

Тренерская карьера 
На тренерской работе с 1996 года. Начинал на посту тренера в «Днепре» В 1998 году ненадолго стал главным тренером команды. В 1999—2000 годах был главным тренером «Кривбасса-2». В 2000 году один сезон был тренером в основной команде «Кривбасса».

В 2001 году вернулся в «Днепр», где поочерёдно занимал должность тренера (в сумме — 10 лет) и исполняющего обязанности главного тренера (в сумме — 2 года).

С июля 2011 работал спортивным директором «Днепра».

Скоропостижно скончался 14 декабря 2015 года. Похоронен на Запорожском кладбище в Днепропетровске.

Достижения

Командные 
«Днепр»

 Чемпион СССР (1): 1988
 Вице-чемпион СССР (2): 1987, 1989
 Обладатель Кубка СССР (1): 1988/89
 Обладатель Кубка Футбольного союза СССР (1): 1989
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (1): 1992

Олимпийская сборная СССР

 Олимпийский чемпион (1): 1988

Личные 
 Входил в список 33-х лучших футболистов сезона в СССР: 1987 (№ 3), 1989 (№ 3)
 Орден «За заслуги» III степени (2004)
 Мастер спорта СССР (1987)
 Заслуженный мастер спорта СССР (1989)
 Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (2011)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте legioner.kulichki.net

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Хапоэль» Хайфа
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Днепр» Днепр
Похороненные на Запорожском кладбище